Wikipedia har fler artiklar om August Gyldenstolpe:

Carl August Gyldenstolpe, tidigare ägare till Steninge slott
Dennes son med samma namn, August Gyldenstolpe (1849–1928)